В одиночному розряді тенісного турніру Maybelline Classic 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 4–6, 6–3, 6–0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Андреа Джегер (фінал)
  Сільвія Ганіка (півфінал)
  Пем Шрайвер (півфінал)

 Венді Тернбулл (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Беттіна Бюнге (1-ше коло)
 Сью Баркер (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1981
Тур WTA 1981